Panonija (latinski: Pannonia), jedna od najvećih rimskih provincija
 Panonija (Bačka Topola, Srbija), naselje u općini Bačka Topola, u Srbiji
 Park prirode Panonija, Srbija

Vidi i:
Panonska nizina, često istoznačnica s pojmom Panonija.